Чмутово — название населённых пунктов в России:

 Чмутово — село в Галичском районе Костромской области.
 Чмутово — село в Павловском районе Нижегородской области.
 Чмутово — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.